

Спрінгер — місто, штат Нью-Мексико
 Спрінгер — місто, штат Оклахома